52-га дивізія — найменування дивізії в збройних силах різних держав

Артилерійські дивізії 
 52-га ракетна Тарнопольсько-Берлінська орденів Богдана Хмельницького і Червоної зірки дивізія — артилерійська дивізія СРСР з 1961 року. Після розпаду СРСР в 1991 році увійшла до складу Збройних сил Російської федерації

Піхотні дивізії

Німеччина 
 52-га піхотна дивізія (Третій Рейх) — піхотна дивізія Вермахту в 1939—1945 роках
 52-га навчально-польова дивізія (Третій Рейх) — навчальна піхотна дивізія Вермахту в 1943—1944 роках
 52-га дивізія охорони (Третій Рейх) — піхотна дивізія в 1944 році

Російська імперія 
 52-га піхотна дивізія (Російська імперія) — піхотна дивізія Російської імператорської армії в 1910—1918 р.

СРСР 
 52-га стрілецька дивізія (1-го формування) (СРСР) — піхотна дивізія РСЧА в 1935—1941 роках
 52-га стрілецька дивізія (2-го формування) (СРСР) — піхотна дивізія РСЧА з 1942 року
 52-га гвардійська стрілецька Ризька-Берлінська орденів Леніна, Суворова і Кутузова дивізія (СРСР) — піхотна дивізія РСЧА в 1942—1946 роках
  52-га мотострілецька дивізія (СРСР) — мотострілецька дивізія Радянської армії в 1957—1991 роках. Після розпаду СРСР в 1991 році увійшла до складу Збройних сил Російської федерації
 52-га танкова дивізія — мобілізаційна (кадр) танкова дивізія Радянської армії. Остаточно розформована в 1991 році.